Jonen (Steenwijkerland), een buurtschap in de gemeente Steenwijkerland
Jonen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau
Joon (drijflichaam), grote dobbers, ooit in gebruik bij bepaalde vormen van zeevisserij.